Het PDC World Darts Championship 1999 werd gehouden tussen 29 december 1998 en 3 januari 1999 in de Circus Tavern in Purfleet, Essex, UK. Dit was de 6e editie.
Dit jaar kunnen er 32 deelnemers meedoen, en is het het eerste jaar dat er geen poulewedstrijden in de eerste ronde zijn, maar er gelijk met het knock-outsysteem begonnen wordt.

Phil Taylor won het toernooi voor de vijfde maal op rij, dit was zijn zevende maal dat hij wereldkampioen bij de PDC werd.

Schema
bron

1999
Darts in 1999